Rudňa může být:
 Rudňa (město) – město ve Smolenské oblasti v Ruské federaci
 Rudňa (Volgogradská oblast) – sídlo městského typu ve Volgogradské oblasti v Ruské federaci